Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Kuźma – polski duchowny prawosławny
 Erazm Kuźma – polski eseista i krytyk literacki
 Jan Kuźma – konfederat barski
 Mieczysław Kuźma – polski architekt i rzeźbiarz
 Mirosław Kuźma – polski ilustrator, plakacista, karykaturzysta, rzeźbiarz, scenograf
 Mirosław Kuźma – polski bokser
 Ryszard Kuźma – polski piłkarz i trener

Inne:
 Kuźma - słowiański wariant imienia męskiego Kosma